Pindorama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pindorama (ort), São Paulo, 
 Panambi (ort), Rio Grande do Sul, 
 Pindorama (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar